Николай Кругликов:
 Кругликов, Николай Александрович (1788—1868) — русский художник.
 Кругликов, Николай Павлович (1919 — ?) — советский железнодорожник и государственный деятель.